Poulet är ett franskt efternamn, som betyder kyckling. Det har burits av bland andra:

 Anne Poulet (född 1942), amerikansk konsthistoriker
 Fred Poulet (född 1961), fransk musikproducent och regissör
 Gaston Poulet (1892–1974), fransk violinist och dirigent
 Georges Poulet (1902–1991), belgisk litteraturkritiker
 Gérard Poulet (född 1938), fransk violonist
 James Poulet (född 1975), brittisk neurobiolog
 Olivia Poulet (född 1978), engelsk skådespelerska
 Paul Poulet (1887–1946), belgisk matematiker
 Robert Poulet (1893–1989), belgisk litteraturkritiker
 Auguste Poulet-Malassis (1825–1878), fransk bokförläggare och bibliograf

Se även 
 Poulett
 Paulet

Franska efternamn